Romanos

 Valentino (cortesão) — cortesão do 
 Papa Valentino  — papa, sucessor de Eugênio II

 Bizantinos

 Valentino (emissário) — oficial do 
 Valentino (conde) — oficial do 
 Valentino (usurpador)  — usurpador do 

 Moda

 Valentino Garavani — estilista italiano, melhor conhecido apenas como Valentino
 Valentino (empresa) — empresa de moda italiana, propriedade de Valentino Garavani

 Outros

 Valentino (canção) — canção apresentada no Festival Eurovisão da Canção 1986

Desambiguações de antropônimos

la:Valentinus (nomen)